Bristolska skala uformowania stolca
 BSF – algorytm przeszukiwania wszerz